Menor puede referirse a:
 Menor de edad, un individuo que aún no es adulto.
 El símbolo matemático < (léase menor que), utilizado, por ejemplo, en inecuaciones, para comparar dos cantidades o para acotar superiormente una cantidad.
 Menor de una matriz, determinante de una submatriz de una matriz dada.

Música 
 Menores de Edad, banda de rap-rock urbano de Perú.